Les districts ou départements (departemanta) sont une subdivision administrative au sein des 22 régions (faritra) de Madagascar. Ils sont divisés en communes (kaominina).

Liste des districts

 En 2007, les districts d'Isandra, Lalangina et Vohibato formaient autrefois le District de Fianarantsoa II (dans la région de Haute Matsiatra) qui a maintenant été partagé entre ces trois nouveaux districts. Le District de Fianarantsoa I se renommant District de Fianarantsoa.
 Un autre district a été formé par la séparation du nouveau District de Mandoto du District de Betafo (dans la région du Vakinankaratra).

Notes et références

Voir aussi
 Subdivisions de Madagascar
 Régions de Madagascar
 Kaominina
 Fokontany

Subdivision à Madagascar